Belogradchik kan syfta på följande platser:

Bulgarien 

 Obsjtina Belogradtjik, kommun, Vidin, 
 Belogradtjik, ort, Vidin, Obsjtina Belogradtjik, 

Robotskapade Bulgarienförgreningar